Американський штат Оклахома поділяється на 77 округів.

Оклахома